Ridge hace referencia a varios artículos:

Lugares

Estados Unidos
 Ridge, municipio en el estado de Illinois.
 Ridge, lugar designado por el censo en el estado de Nueva York.

Inglaterra
 Ridge, pueblo en el condado de Dorset.
 Ridge, parroquia civil y un pueblo en el condado de Hertfordshire.

Personas 
 John Rollin Ridge (1827-1867), escritor cherokee.
 Tom Ridge (1945), político estadounidense